Unter Sorbat versteht man
den aufgenommenen Stoff bei einer Sorption
ein Salz der Sorbinsäure (E 200), beispielsweise Kaliumsorbat oder Calciumsorbat, die als Konservierungsmittel E 202 und E 203 bei der Lebensmittelherstellung verwendet werden